Rezzo steht für:
 Rezzo, männlicher Vorname, siehe Rezzo (Vorname)
 Rezzo, Gemeinde in der Region Ligurien, Italien, siehe Rezzo (Ligurien)
 Rezzo, ein Zufluss des Luganersees, siehe Rezzo (Fluss)
 Chevrolet Rezzo, Automodell der Marke Chevrolet

Siehe auch:
 Rezzo Schlauch
 Val Rezzo
 Rezo